

Sigle 
 Scottish Football Union – prima denominazione della Scottish Rugby Union 
 Six Feet Under – gruppo musicale brutal death metal statunitense
 Università federale siberiana

Codici 
 SFU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Safia (Papua Nuova Guinea)

Religione 
 S.F.U. – Suore della Sacra Famiglia di Urgell